Făget oder Făgetu ist der Name folgender Orte in Rumänien:

* Făget, Stadt im Kreis Timiș
 Făget (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Făget (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Făget (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Făget (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Făgetu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Făgetu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Făgetu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Făgetu (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Făgetu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Făgetu de Jos, Dorf im Kreis Alba 
 Făgetu de Sus (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Făgetu de Sus (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Făgetu Ierii, Dorf im Kreis Cluj